Decimálka (z lat. decimalis, desetinný) může znamenat:
 Nerovnoramenné váhy
 Mezinárodní desetinné třídění v knihovnictví 
 Velryba Decimálka v populárním Večerníčku
 decimálky: decimální hodiny zavedené za francouzské revoluce: Den byl rozdělen na 10 hodin, každá hodina na 100 minut a každá minuta na 100 vteřin.